Новостепановка — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Новостепановка — название села Кенеса Нокина городской администрации Актобе Актюбинской области до 2007 года.

Россия 
 Новостепановка — село в Свободненском районе Амурской области.

Украина 
 Новостепановка — село в Новомосковском районе Днепропетровской области.
 Новостепановка — село в Александровском районе Донецкой области.
 Новостепановка — село в Ширяевском районе Одесской области.
 Новостепановка — село в Шевченковском районе Харьковской области.